El término andén puede referirse:

 a un andén, plataforma elevada de embarque con la altura conveniente para que los viajeros entren en los vehículos y se apeen de ellos (trenes, autobuses u otros medios de transporte), y también para cargar y descargar equipajes y efectos; sobre esta plataforma circulan los peatones
 a un andén, un sistema de contención de la tierra en la cordillera de los Andes, para permitir el cultivo de la misma, y minimizar la erosión;
 a un sinónimo de acera.